Half a Hero – cortometraggio del 1912 diretto da James Young
Half a Hero – cortometraggio del 1925 diretto da Fred Hibbard
Eroe a metà (Half a Hero) – film del 1953 diretto da Don Weis